Oldřich z Rožmberka bylo jméno více osob z rodu Rožmberků:

 Oldřich I. z Rožmberka († 1390) 
 Oldřich II. z Rožmberka (1403–1462) – nejvyšší purkrabí pražský, 1. vladař domu Rožmberského v letech 1418–1451 
 Oldřich III. z Rožmberka (1471–1513)
 Oldřich IV. z Rožmberka (1534–1535)